Het ATP-toernooi van Brisbane 2012 (met de officiële naam Brisbane International) vond plaats van 1 tot en met 8 januari 2012. Ook nu werd er gespeeld op hardcourt-buitenbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen inluidden.

De titel in het enkelspel werd behaald door de als eerste geplaatste Andy Murray. De Schot versloeg de als derde geplaatste Oekraïner Oleksandr Dolgopolov met 6-1, 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door de Wit-Rus Maks Mirni en diens Canadese dubbelpartner Daniel Nestor, door met 6-1, 6-2 te winnen van de Oostenrijker Jürgen Melzer en de Duitser Philipp Petzschner.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2012 trok 92.802 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane